Klepp – comune norvegese
 Klepp Idrettslag – polisportiva norvegese
 Olav Klepp – calciatore norvegese

Pagine correlate 

Klepper